Guazzoni – casa motociclistica milanese attiva dal 1935 al 1976
 Casa Guazzoni – palazzo liberty di Milano
 Enrico Guazzoni – regista e pittore italiano